Navia kan syfta på:

 Navia –  ett släkte av gräsväxter

Argentina 

 Navia (ort), San Luis,

Spanien 

 Navia (kommun), Asturien, Province of Asturias, 
 Navia (kommunhuvudort), Asturien, Province of Asturias,